Ю́рий Иса́евич Гранату́ров (, род. 31 июля 1960 года, Николаев, Николаевская область) — украинский политический деятель, исполняющий обязанности городского головы города Николаев с октября 2013 года по май 2014 года. 25 мая 2014 года был избран городским головой Николаева.

С июня 2015 сопредседатель политической партии «Наш край».
С августа 2020 года  возглавил Николаевскую областную партийную организацию всеукраинской политической партии «За майбутнє».

Биография 
Юрий Гранатуров родился 31 июля 1960 года в городе Николаеве в семье военнослужащего. Учился в 18-й, а позже — в 6-й школе города Николаева. После школы пошёл работать на ЧСЗ сборщиком корпусов металлических судов, оттуда ушёл в армию. Был командиром отделения артразведки, замкомвзвода, служил за пределами СССР.

После армии вернулся в Николаев, поступил на филологический факультет пединститута. После института получил направление на работу в 54-ю школу (Корабельный район). Позже работал в общеобразовательной школе № 34, а вскоре возглавил 36-ю школу на ул. Чигрина.

Политическая деятельность 
В 1998 году был избран депутатом Николаевского городского совета, в дальнейшем — дважды переизбирался. В 1999 году принял участие в кампании по выборам Президента Украины, став доверенным лицом кандидата в Президенты Евгения Марчука. В следующем году во время внеочередных выборов Николаевского городского головы, входил в команду кандидата Владимира Чайки. После избрания Владимира Чайки городским головой Юрий Гранатуров перешёл на работу в горисполком. Поочерёдно занимал должности начальника главного управления культуры, информации, молодежи и спорта, управляющего делами, заместителя городского головы, а с 2006 года — первого заместителя городского головы.

С 2010 года — глава администрации Ленинского района города Николаева.

1 октября 2013 года в ходе внеочередной сессии Николаевского городского совета путём тайного голосования был избран секретарём Николаевского горсовета. Из-за отсутствия в городе избранного городского головы после смерти Владимира Чайки, Гранатуров как секретарь горсовета автоматически стал исполняющий обязанности городского головы Николаева.

На должности городского головы 
25 мая 2014 года победил на выборах Николаевского городского головы, собрав 27,69 % голосов избирателей.
Ближайшие претенденты
 2. Исаков Сергей — 22,84 %
 3. Жолобецкий Александр — 15,27 %
 4. Антощенко Юрий — 10,5 %
 5. Сенкевич Александр — 4,64 %

30 мая 2014 года на 40-й сессии Николаевского городского совета Юрий Гранатуров сложил с себя полномочия секретаря и депутата горсовета. Затем председатель Николаевской городской избирательной комиссии Ирина Косякова зачитала цифры из протокола о результатах выборов городского головы, которые состоялись 25 мая, и объявила, что Гранатуров избран новым градоначальником.

Партийная принадлежность 
С 2005 года по февраль 2014 года был членом Партии регионов.

В июле 2015 года Юрий Гранатуров заявил, что не собирается вступать в какую-либо политическую партию, так как убежден, что мэр города должен быть беспартийным.

В августе 2015 года Юрий Гранатуров избран сопредседателем политической партии «Наш край»
С августа 2020 года  возглавил Николаевскую областную партийную организацию всеукраинской политической партии “За майбутнє”.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Главы Николаева
Депутаты Николаевского городского совета